Icel steht für:

 Icel (Mercia), der erste König von Mercia
 İçel, alter Name der türkischen Provinz Mersin, siehe Mersin (Provinz)

ICEL steht als Abkürzung für:
 International Council of Environmental Law

Abkürzung